Diego Schwartzman – tennista argentino
 Jason Schwartzman – attore, batterista e sceneggiatore statunitense
 John Schwartzman – direttore della fotografia statunitense
 Robert Schwartzman – attore e cantante statunitense, leader dei Rooney